Portlandia tamara är en musselart. Portlandia tamara ingår i släktet Portlandia och familjen Yoldiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
tamara